Harry Williams peut désigner :
 Harry Williams (1879–1922), réalisateur américain ;
 Harry Williams (1951-), footballeur australien ;
 Harry Williams (1991-), joueur de rugby à XV international anglais.